Талинолол (Talinololum)*. (#)-1-[пара(3-трет-Бутиламино-2-оксипропокси)-фенил]-3-циклогексилмочевина, или 1-[4-(3-циклогексилуреидо)-фенокси]-2-окси-3-трет-бутиламинопропан.
Синонимы: Корданум, Cordanum.

Стереохимия 
Талинолол содержит стереоцентр и состоит из двух энантиомеров. Это рацемат, т. Е. Смесь 1: 1 ( R ) - и ( S ) - форма:

Общая информация 
Кардиоселективный b-адреноблокатор. Оказывает умеренное отрицательное инотропное и хронотропное действие на сердце, не влияет на b-адренорецепторы бронхов. Обладает гипотензивным действием, не вызывая ортостатической гипотензии. Оказывает антиаритмическое действие при синусовой тахикардии и при суправентрикулярных и желудочковых нарушениях ритма.

Назначают при стенокардии, артериальной гипертензии, нарушениях сердечного ритма (суправентрикулярная и желудочковая экстрасистолия, пароксизмальная тахикардия, трепетание и мерцание предсердий, желудочковая тахикардия) .

Принимают внутрь, начиная с 0,05 г (1 драже) 3 раза в день. При необходимости увеличивают дозу до 2 драже 3 раза в день. Максимальная суточная доза 400—600 мг.

Возможные побочные явления: чувство жара, головокружение, тошнота, рвота.

Следует соблюдать осторожность при назначении препарата беременным.

Противопоказания 
Противопоказания такие же, как для других b-адреноблокаторов (см. Анаприлин).

Форма выпуска 
Форма выпуска: драже по 0,05 г (50 мг) жёлтого цвета в упаковке по 50 штук.

Хранение 
Хранение: список Б. В обычных условиях.

См. также
Антиаритмические препараты

Примечания 

Бета-адреноблокаторы